

Persone 
 Anselmo Roveda (1972 – ) – scrittore italiano
 Francesca Roveda (1971 – ) – conduttrice e autrice radio-televisiva
 Giovanni Roveda (1894-1962) – sindacalista e politico italiano
 Luigi Davide Roveda – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luigi Roveda (1936-2005) – politico italiano
 Riccardo Roveda (1909-1949) – aviatore italiano pluridecorato

Altro 
 Roveda – frazione del comune italiano di Frassilongo, in Trentino-Alto Adige
 Roveda – frazione del comune italiano di Sedriano, in Lombardia